Кла́рксон () — англосаксонская фамилия (букв. «сын Кларка»). Известные носители:

 Кларксон, Адриенна (род. 1939) — 26-й генерал-губернатор Канады.
 Кларксон, Джереми (род. 1960) — английский телеведущий и журналист.
 Кларксон, Джордан (род. 1992) — американский баскетболист.
 Кларксон, Дэвид (род. 1984) — канадский хоккеист.
 Кларксон, Келли (род. 1982) — американская певица и актриса.
 Кларксон, Лана (1962—2003) — американская киноактриса и фотомодель.
 Кларксон, Лейтон (род. 2001) — английский футболист, полузащитник.
 Кларксон, Люси (род. 1982) — британская модель, телеведущая, певица.
 Кларксон, Патриша (род. 1959) — американская актриса.
 Кларксон, Эс Джей ( род. 1950) — британский режиссёр кино и телевидения.
 Кларксон, Томас (1760—1846) — британский аболиционист.